Droga krajowa nr 62 (Czechy)
 Droga krajowa nr 62 (Polska)
 Droga krajowa nr 62 (Słowacja)
 Droga krajowa nr 62 (Węgry)

Zobacz też 
 Autostrada A62